Рыбы-хирурги () — род морских рыб семейства хирурговых. Встречаются в тропиках Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Большинство видов известны из Индо-Тихоокеанской области. Обитают на коралловых рифах. Максимальная длина тела от 11 (Acanthurus polyzona) до 70 см (Acanthurus xanthopterus). Известны с раннего эоцена (55 миллионов лет назад).

Виды 
В состав рода включают 40 видов:
 Acanthurus achilles Shaw, 1803 
 Acanthurus albimento K. E. Carpenter, J. T. Williams & M. D. Santos, 2017
 Acanthurus albipectoralis G. R. Allen & Ayling, 1987
 Acanthurus auranticavus J. E. Randall, 1956
 Acanthurus bahianus Castelnau, 1855
 Acanthurus bariene Lesson, 1831
 Acanthurus blochii Valenciennes, 1835
 Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787)
 Acanthurus chronixis J. E. Randall, 1960
 Acanthurus coeruleus Bloch & J. G. Schneider, 1801
 Acanthurus dussumieri Valenciennes, 1835
 Acanthurus fowleri de Beaufort, 1951
 Acanthurus gahhm (Forsskål, 1775)
 Acanthurus grammoptilus J. Richardson, 1843
 Acanthurus guttatus J. R. Forster, 1801
 Acanthurus japonicus (P. J. Schmidt, 1931) 
 Acanthurus leucocheilus Herre, 1927 
 Acanthurus leucopareius (O. P. Jenkins, 1903) 
 Acanthurus leucosternon E. T. Bennett, 1833
 Acanthurus lineatus (Linnaeus, 1758) 
 Acanthurus maculiceps (C. G. E. Ahl, 1923)
 Acanthurus mata (G. Cuvier, 1829)
 
 Acanthurus nigricans (Linnaeus, 1758) 
 Acanthurus nigricauda Duncker & Mohr (de), 1929
 Acanthurus nigrofuscus (Forsskål, 1775)
 Acanthurus nigroris Valenciennes, 1835 
 Acanthurus nigros Günther, 1861
 Acanthurus nubilus (Fowler & B. A. Bean, 1929) 
 Acanthurus olivaceus Bloch & J. G. Schneider, 1801
 Acanthurus polyzona (Bleeker, 1868)
 Acanthurus pyroferus Kittlitz, 1834 
 Acanthurus reversus J. E. Randall & Earle, 1999
 Acanthurus sohal (Forsskål, 1775)
 Acanthurus tennentii Günther, 1861
 Acanthurus thompsoni (Fowler, 1923) 
 Acanthurus tractus F. Poey, 1860
 Acanthurus triostegus (Linnaeus, 1758)
 Acanthurus tristis J. E. Randall, 1993
 Acanthurus xanthopterus Valenciennes, 1835

Примечания